

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 43, w tym 2 podstawowe
 Huby – część miasta Kalisz
 Huby – część miasta Wrocław, w delegaturze Wrocław-Krzyki
 Huby – część wsi Mały Mędromierz w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola
 Huby – część wsi Bielin w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź
 Huby – część wsi Ostrówek w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Huby – część wsi Zielęcin w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia
 Huby – część wsi Zmożna Wola w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza
 Huby – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Biała
 Huby – część wsi Żelisławice w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Siewierz
 Huby – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice
 Huby – część wsi Miedźno w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Miedźno
 Huby – część wsi Góra Włodowska w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Włodowice
 Huby – część wsi Wyszyna Fałkowska w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka
 Huby – część wsi Gębice w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków
 Huby – część wsi Sarbia w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków
 Huby – część wsi Śmieszkowo w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków
 Huby – część wsi Krosin w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Połajewo
 Huby – część wsi Zalesie Małe w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Kobylin
 Huby – część wsi Rozdrażew w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Rozdrażew
 Huby – część wsi Klonówiec w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Lipno
 Huby – część wsi Bródki w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Lwówek
 Huby – część wsi Doruchów w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Doruchów
 Huby – część wsi Torzeniec w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Doruchów
 Huby – część wsi Dachowa w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik
 Huby – część wsi Dębiec w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik
 Huby – część wsi Runowo w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik
 Huby – część wsi Węglewo w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska
 Huby – część wsi Pawłowice w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Rokietnica
 Huby – część wsi Łowęcin w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Swarzędz
 Huby – część wsi Grąbkowo w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin
 Huby – część wsi Pawłowo w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin
 Huby – część wsi Krępkowo w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo
 Huby – część wsi Grzebienisko w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Duszniki
 Huby – część wsi Podrzewie w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Duszniki
 Huby – część wsi Sarbia w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Duszniki
 Huby – część wsi Luboniec w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Zaniemyśl
 Huby – część wsi Śnieciska w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Zaniemyśl
 Huby – część wsi Małachowo w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk
 Huby – część wsi Mszczyczyn w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk
 Huby – część wsi Binkowo w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem
 Huby – część wsi Krzyżanowo w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem
 Huby – część wsi Zieliniec w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Kołaczkowo
 Huby – część wsi Starczanowo w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Nekla

Integralne części wsi istniejące tylko w bazie PRNG 
 Huby – kolonia wsi Murzynko w woj. kujawsko-pomorskim w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo
 Huby – kolonia wsi Płowce w woj. kujawsko-pomorskim w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów
 Huby – kolonia wsi Aleksandrowo w woj. kujawsko-pomorskim w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski
 Huby – przysiółek wsi Łuszczanowice w woj. łódzkim w pow. bełchatowskim, w gminie Kleszczów
 Huby – przysiółek wsi Rokitnica w woj. łódzkim w pow. łaskim, w gminie Łask
 Huby – przysiółek wsi Antonielów w woj. łódzkim w pow. piotrkowskim, w gminie Łęki Szlacheckie
 Huby – część wsi Kocierzowy w woj. łódzkim w pow. radomszczańskim, w gminie Gomunice
 Huby – część wsi Lipowczyce w woj. łódzkim w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb
 Huby – część wsi Chmielarze w woj. śląskim w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice
 Huby – część wsi Łobodno w woj. śląskim w pow. kłobuckim, w gminie Kłobuck
 Huby – przysiółek wsi Bobolice w woj. śląskim w pow. myszkowskim, w gminie Niegowa
 Huby – przysiółek wsi Wierzbiczany w woj. wielkopolskim w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno
 Huby – przysiółek wsi Niechanowo w woj. wielkopolskim w pow. gnieźnieńskim, w gminie Niechanowo
 Huby – przysiółek wsi Trzuskołoń w woj. wielkopolskim w pow. gnieźnieńskim, w gminie Niechanowo
 Huby – przysiółek wsi Skorzęcin w woj. wielkopolskim w pow. gnieźnieńskim, w gminie Witkowo
 Huby – część wsi Babkowice w woj. wielkopolskim w pow. gostyńskim, w gminie Pępowo
 Huby – część wsi Bodzewo w woj. wielkopolskim w pow. gostyńskim, w gminie Piaski
 Huby – część wsi Rostarzewo w woj. wielkopolskim w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice
 Huby – część wsi Zalesie w woj. wielkopolskim w pow. jarocińskim, w gminie Jaraczewo
 Huby – przysiółek wsi Skoroszów w woj. wielkopolskim w pow. kępińskim, w gminie Rychtal
 Huby – przysiółek wsi Prusim w woj. wielkopolskim w pow. międzychodzkim, w gminie Kwilcz
 Huby – przysiółek wsi Rozbitek w woj. wielkopolskim w pow. międzychodzkim, w gminie Kwilcz
 Huby – przysiółek wsi Dakowy Mokre w woj. wielkopolskim w pow. nowotomyskim, w gminie Opalenica
 Huby – przysiółek wsi Bobrowniki w woj. wielkopolskim w pow. ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną
 Huby – część wsi Brzezie w woj. wielkopolskim w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew
 Huby – część wsi Grodzisko w woj. wielkopolskim w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew
 Huby – część wsi Otusz w woj. wielkopolskim w pow. poznańskim, w gminie Buk
 Huby – część wsi Płaczkowo w woj. wielkopolskim w pow. rawickim, w gminie Jutrosin
 Huby – część wsi Szkaradowo w woj. wielkopolskim w pow. rawickim, w gminie Jutrosin
 Huby – część wsi Piotrowo w woj. wielkopolskim w pow. szamotulskim, w gminie Obrzycko
 Huby – część wsi Lubocześnica w woj. wielkopolskim w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy
 Huby – część wsi Popowo w woj. wielkopolskim w pow. szamotulskim, w gminie Wronki

Miejscowości w Wielkiej Brytanii 
 Huby – wieś w  Anglii, w hrabstwie North Yorkshire, w dystrykcie Hambleton 
 Huby – wieś w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire, w dystrykcie Harrogate

Zobacz też 
 huba, hubka